Dum.Cours. kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Louis Marie Dumont de Courset

Auktorsförkortningar